Sokotosuchus est un genre éteint de Dyrosauridae crocodyliformes qui vivait à la fin du Crétacé supérieur, au Maastrichtien, en Afrique. Ses restes fossiles ont été mis au jour dans la formation de Dukamaje, au Nigeria.

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Crocodyliforme préhistorique
Animal du Crétacé supérieur
Paléontologie au Nigeria
Taxon fossile décrit en 1975